

Persone
 Chiara Amirante – scrittrice italiana
 Francesco Amirante – magistrato italiano

Altro
 Villa Amirante – edificio di San Giorgio a Cremano

Pagine correlate
 Almirante